Feng kan som auktorsförkortning betyda:

 Kuo Mei Feng
 Yan Feng
 Zuo-jian Feng

Robotskapade auktorsförkortningar